« Galles » (ou Gallés) peut faire référence au pays de Galles, nation constitutive du Royaume-Uni.

Ce terme peut également faire référence à :
 
 Notamment, « prince de Galles » est un titre de noblesse traditionnellement accordé au fils aîné du souverain britannique.
 Principauté de Galles (1216 – 1536)

Patronyme 

 Charles de Galles et Diana, princesse de Galles, leurs enfants Henry de Galles et William de Galles.
 Paul Galles (1973-), théologien et homme politique luxembourgeois ;
 Núria Sebastián Gallés, psychologue espagnole.
 , peintre espagnol.
   (1758–1836), organiste et compositeur espagnol.
 , personnalité espagnole du monde des affaires.
 , écrivain espagnol (catalan).
  (1863–1920), peintre espagnol.